Velika nagrada Italije 1970 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 6. septembra 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 68
| 1:39:07,1
| 3
| 9
|-
! 2
| 18
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 68
| + 5,73 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 40
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 68
| + 5,80 s
| 14
| 4
|-
! 4
| 30
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 68
| + 6,15 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 46
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 68
| + 6,41 s
| 17
| 2
|-
! 6
| 20
|  François Cevert
| March-Ford
| 68
| + 1:03,46
| 11
| 1
|-
! 7
| 48
|  Chris Amon
| March-Ford
| 67
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 8
| 34
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
| 61
| +7 krogov
| 12
|  
|-
! NC
| 32
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 60
| +8 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jackie Oliver
| BRM
| 36
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 52
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 35
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 44
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 31
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 25
| Sklopka
| 1
|  
|-
! Ods
| 12
|  George Eaton
| BRM
| 21
| Pregrevanje
| 20
|  
|-
! Ods
| 54
|  Tim Schenken
| De Tomaso-Ford
| 17
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Ignazio Giunti
| Ferrari
| 14
| Črpalka za gorivo
| 15
|  
|-
! Ods
| 42
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 14
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 12
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 50
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 3
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 0
| El. sistem
| 10
|  
|-
! WD
| 28
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
|  
| 
|  
|  
|-
! WD
| 24
|  John Miles
| Lotus-Ford
|  
| 
|  
|  
|-
! DNS
| 22
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
|  
| Smrtna nesreča
|  
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Jo Bonnier
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! WD
| 26
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Nanni Galli
| McLaren-Alfa Romeo
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 56
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Clay Regazzoni - 1:25.2

Formula 1 sezona 1970
1970